Yamato é um nome japonês usado para identificar:
Yamato, filme japonês de 2005
Yamato (povo), o povo dominante no antigo Japão
Yamato (Kanagawa), cidade japonesa na província de Kanagawa
Yamato (Fukushima), cidade japonesa na província de Fukushima
Yamato (Ibaraki), aldeia japonesa na província de Ibaraki
Yamato (Niigata), cidade japonesa na província de Niigata
Yamato (Yamanashi), aldeia japonesa na província de Yamanashi
Yamato (Yamaguchi), cidade japonesa da província de Yamaguchi
Yamato (Fukuoka), cidade japonesa da província de Fukuoka
Yamato (Saga), cidade japonesa da província de Saga
Yamato (Kagoshima), cidade japonesa da província de Kagoshima
Yamato (couraçado), navio de guerra Japonês
a antiga Província de Yamato, no Japão
Período Yamato na História do Japão
Uchuu Senkan Yamato, anime de Leiji Matsumoto que fez muito sucesso no Japão na década de 1970 (no Brasil nos anos 1980)
Yamato (Naruto) personagem do anime/mangá Naruto
Yamato Takeru, um lendário príncipe japonês da dinastia Yamato
dinastia Yamato

Desambiguação